Claude Weber pueden hacer referencia a :
 Claude Weber (zoólogo)
 Claude Weber (botánico)